Wyniki Grand Prix Monako, piątej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2007.

Wyniki

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Lista startowa

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|1
| Fernando Alonso
|1-25, 29-50, 53-78
|align="center"|73
|-
|align="center"|2
| Lewis Hamilton
|26-28, 51-52
|align="center"|5
|-
| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Przypisy 

2007
Monako
2007 w Monako